Суперкубок Таджикистану з футболу 2010  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 6 березня 2010 року між чемпіоном Таджикистану клубом Вахш та володарем кубка Таджикистану клубом Істіклол.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті ФК Істіклол

2010
Таджикистан
Березень 2010
2010 у таджицькому спорті